

Ґуркі-Мале — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ґуркі-Мале — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі-Мале — село в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства